Blair House ist der Name folgender Bauwerke:

 Blair House (Dalry), Schottland
 Blair House (Kirkcudbright), Schottland
 Blair House (Montgomery, Ohio), Vereinigte Staaten
 Blair House (Washington, D.C.), Vereinigte Staaten
 Blair House (Washington, Iowa), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 für das Herrenhaus Blairs House in Moray, siehe Altyre House